Пуэбла-де-Бенифасар (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 136 км². Население — 283 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Puebla de Benifasar en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Кастельона